Günter Schirnhofer (1 de febrero de 1948-18 de julio de 2022) fue un piloto de motociclismo alemán, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo entre 1972 y 1989. Su mejor temporada fue en 1987 cuando acabó duodécimo en la clasificación general de la categoría de 80cc. También se proclamó campeón de Europa de velocidad en 1985 en la categoría de 50cc.

Resultados en el Campeonato del Mundo

Carreras por año 
(Carreras en negrita indica pole position; Carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Alemania